Robinson Mill bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Robinson Mill (Kentucky), ID-Nr. 84001971
 Robinson Mill (Tennessee), ID-Nr. 84003592

Orte
 Robinson Mill (Kalifornien), census-designated place im Butte County im US-Bundesstaat Kalifornien